Étienne-François de Choiseul (1719-1785) – francuski dyplomata i minister Ludwika XV.
 César Gabriel de Choiseul-Praslin (1712-1785) – kuzyn poprzedniego, francuski dyplomata.
 Louis-Cesar Renaud (1735-1791) – francuski dyplomata.
 Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-1817) – francuski dyplomata.
 Choiseul – miejscowość i gmina we Francji
 Choiseul – wyspa w archipelagu Wysp Salomona
 Choiseul – dystrykt Saint Lucia
 Choiseul – miasto w Saint Lucia